Podgórki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Podgórki, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Podgórki, un village de la voïvodie de Mazovie
 Podgórki, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale